Robert Kraft puede hacer referencia a:

 Robert Kraft (compositor), compositor estadounidense.
 Robert Kraft (astrónomo), astrónomo estadounidense.